В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Керрі Рід і Грір Стівенс 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Сью Баркер /  Розмарі Казалс (1-ше коло)

 Керрі Рід /  Грір Стівенс (фінал)
 Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas